Хими́ческая метроло́гия — раздел прикладной и законодательной метрологии, занимающийся обеспечением единства измерений в количественном химическом анализе.

Особенности химической метрологии 
Отсутствие первичного эталона.
Отсутствие эталона моля приводит к необходимости использовать в качестве мер стандартные образцы состава веществ.
Наличие скрытых систематических погрешностей, обусловленных зависимостью результата анализа от состава и свойств анализируемых проб.
Многостадийность и сложность измерительного процесса, что обуславливает возрастание общей погрешности измерения.

Разделы химии